Демков Артем Дем'янович (* 1989) — білоруський хокеїст, правий нападник; виступає за «Шахтар» (Солігорськ) у Білоруській Екстралізі.
 Демков Микола Федорович (1894—1941) — радянський архітектор-конструктивіст.
 Демков Михайло Іванович (1859—1939) — український педагог, теоретик, історик та популяризатор педагогіки.
 Демков Юрій Миколайович (1926—2010) — радянський та російський фізик, заслужений діяч науки РФ.